Zen est le quatorzième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Effroi de regards
 Le docteur Médard complexe par rapport au regard de son épouse.
 Zéro au dompteur
 Le docteur Pinchart tente de soigner un chien féroce en le domptant.
 Tronche de vie
 Le docteur Médard veut raisonner un individu ayant subi une greffe du visage récente.
 Pattes à tartes
 Encore une consultation avec le patient souffrant de problèmes aux doigts.
 Mal de l'ère
 Le docteur Médard fixe un rendez-vous à un client dans le futur.
 Fenêtre de lancement
 Le docteur Médard  soigne un homme qui balance tout par la fenêtre quand il s'énerve.
 Hydrothérapie
 Un homme qui ressemble à Gérard Depardieu confie au docteur Médard qu'il a peur de l'eau.
 Rêve d'amor
 Le docteur Médard écrit un livre basé sur le rêve d'un patient.
 Clebsydre
 Le docteur Médard vient aider une femme dont le chien se met à parler.
  Le maléfice du doute
 Le docteur Médard apprend qu'un de ses patients serait marié à une sorcière.
 Mains baladeuses
 Le docteur Médard aide pour la cinquième fois le patient qui souffre de problèmes au doigt.
 Tension de famille
 Le docteur Médard aide sa nièce.
 Travail au noir
 Un homme cambriole le cabinet du docteur Médard.
 Pédibuses
 Le patient souffre de problèmes aux pieds cette fois.
 Fous de pub
 Le docteur Médard soigne un homme accro à la pub.
 Un coût de trop
 Un ancien alcoolique veut remercier le docteur Médard.
 Drogue doudouce
 Le docteur Médard veut désintoxiquer un homme qui adore son doudou.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2006